Der Günter-Wallraff-Preis für Journalismuskritik ist ein nach dem Journalisten Günter Wallraff benannter und mit 5000 Euro (Stand 2022) dotierter Preis, der seit 2015 von der Initiative Nachrichtenaufklärung e. V. (INA) im Rahmen des jährlichen Kölner Forums für Journalismuskritik beim Deutschlandfunk an Personen oder Institutionen verliehen wird, die sich „auf originelle und ausgewogene Weise kritisch mit dem Journalismus auseinandersetzen“.

Die bisherigen Preisträger sind:
 2015: Sebastian Pertsch und Udo Stiehl, deren Floskelwolke „in innovativer Weise auf Unzulänglichkeiten, Fehler und Manipulationen in der Nachrichtensprache aufmerksam“ macht.
 2016: Türkische Journalistengruppe Haber Nöbeti, die „in Zeiten gravierender Einschränkungen der Pressefreiheit in der Türkei die Defizite der medialen Berichterstattung gerade aus der Krisenregion Osttürkei korrigieren will“.
 2017: Zu gleichen Teilen Ahmet Şık für seinen „mutigen und investigativen Journalismus“ und das türkisch-deutsche Webprojekt taz.gazete der taz.die tageszeitung und der Panter Stiftung. Mit einem undotierten Preis ist Stefan Schulz für sein journalismuskritisches Buch „Redaktionsschluss“ gewürdigt worden.
 2018: netzpolitik.org
 2019: Raif Badawi und Europäisches Journalismus-Observatorium
 2022: Julian Assange

Einzelnachweise 

Kulturpreis (Deutschland)
Journalismuspreis (Deutschland)
Investigativjournalismus
Wallraff, Gunter
Erstverleihung 2015